Daily steht für:
 Iveco Daily, ein Transportfahrzeug

Daily ist der Familienname folgender Personen:
 Barry Daily (* 1962), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Bill Daily (1927–2018), US-amerikanischer Komiker und Schauspieler
 Charles R. Daily (1902–1994), US-amerikanischer Ingenieur und Filmtechniker
 Elizabeth Daily (* 1961), US-amerikanische Sängerin, Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Gretchen Daily (* 1964), US-amerikanische Ökologin und Professorin an der Stanford University
 Pete Daily (1911–1986), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Samuel Gordon Daily (1823–1866), US-amerikanischer Politiker
 Shaundra Daily (* 1979), US-amerikanische Ingenieurin
 Thomas Vose Daily (1927–2017), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Brooklyn

Siehe auch:
 Dailey
 Dailly